Bordż-e Azadi – wieża w Teheranie
 Stadion Azadi – stadion w Teheranie